Ярве ( — «Озёрный») — топоним в  Эстонии:

Части города 
 Ярве — микрорайон Таллина.
 Ярве — район Кохтла-Ярве.

Улицы 
 Ярве — улица в Таллине.
 Ярве — улица в Вильянди.
 Ярве — улица в Элва.
 Ярве — улица в Абья-Палуоя.
 Ярве — улица в Выру.
 Ярве — улица в Тырва.
 Ярве — улица в Килинги-Нымме.
 Ярве — улица в Ряпина.
 Ярве — улица в Пылва.
 Ярве — улица в Антсла.
 Ярве — улица в Сууре-Яани.
 Ярве — улица в Муствеэ.

Деревни 
 Ярве — деревня в волости Ляэнеранна.
 Ярве — деревня в волости Меекси.
 Ярве — деревня в волости Моосте.
 Ярве — деревня в волости Мякса.
 Ярве — деревня в волости Ранну.
 Ярве — деревня в волости Сааремаа.
 Ярве — деревня в волости Сымеру.
 Ярве — деревня в волости Хелме.
 Ярве — деревня в волости Хуммули.
 Ярве — деревня в волости Кайсма.
 Ярве — деревня в волости Тойла.
 Ярве — деревня в волости Коонга.
 Ярве — деревня в волости Моосте.
 Ярве — деревня в волости Мынисте.
 Ярве — деревня в волости Пука.

Леса 
 Ярве — лес в Таллине.

Железнодорожные станции 
 Ярве — железнодорожная станция в Таллине.

Футбольные клубы 
 «Ярве» — эстонский футбольный клуб города Кохтла-Ярве.

См. также 

 Ярви